Regionskatt (tidigare benämnd Landstingsskatt) är en skatt som tas ut av varje region i Sverige och är en del av kommunalskatten. Eftersom Gotland saknar landsting så finns det ingen regionskatt där, men ön har ändå en kommunalskatt i nivå med andra kommuner (33,10 %).

Regionskatt
 Benämnd som landstingsskatt till och med 2019.

Se även 
Inkomstskatt i Sverige
Kommunalskatt

Källor 
 Statistik år 2012: "Ett av tre landsting höjer skatten". SVT.se. 1 november 2012. Läst 1 november 2012.

Noter 

Skatter i Sverige